Itchy & Scratchy Land kan syfta på:

Itchy & Scratchy Land (Simpsons-avsnitt) – avsnitt fyra från säsong sex av Simpsons
Itchy & Scratchy Land (nöjespark) – en fiktiv nöjespark i tv-serien Simpsons
Itchy & Scratchy Land (mobilspel) – ett mobilspel med Simpsons från 2008 utgivet av Electronic Arts